Вулиця Крилова — вулиця у місті Миколаєві, в мікрорайоні «Ліски», яка починається від вулиці Генерала Карпенка і закінчується вулицею Індустріальною.

Назва 

Вулиця названа на честь радянського суднобудівника, механіка, математика та академіка Олексія Крилова.

Заклади 
На вулиці Крилова розташовані навчальні заклади: школа-інтернат №7 та середні школи №17 і №52.

Транспорт 
Від вулиці Курортної до вулиці вулиці Генерала Карпенка вулицею Крилова проходить частина маршрутів тролейбусів № 2 і № 5 та декілька маршрутних таксі.

Заводський район (Миколаїв)
Крилова